Sun Hei SC (celým názvem: Sun Hei Sports Club Ltd.; ) je čínský fotbalový klub, který sídlí ve zvláštní správní oblasti Čínské lidové republiky Hongkongu.

Založen byl v roce 1986. Jedná se o trojnásobného vítěze hongkongské nejvyšší fotbalové soutěže. Na mezinárodní scéně klub účinkoval celkem čtyřikrát. Všechny účasti byly v Poháru AFC (32 zápasů, 14 výher, 7 remíz, 11 proher, skóre 59:41). Od sezóny 2014/15 působí v hongkongské druhé nejvyšší fotbalové soutěži.

Své domácí zápasy odehrává na stadionu Po Kong Village Road Park s kapacitou 1 000 diváků.

Historické názvy 

Zdroj: 

 1986 – Sun Hei SC (Sun Hei Sports Club)
 1994 – Golden SC (Golden Sports Club)
 1999 – Sun Hei SC (Sun Hei Sports Club)
 2005 – Xiangxue Sun Hei SC (Sun Hei Sports Club)
 2007 – Convoy Sun Hei SC (Sun Hei Sports Club)
 2009 – Sun Hei SC (Sun Hei Sports Club)

Získané trofeje 

 Hong Kong First Division League ( 3× )
 2001/02, 2003/04, 2004/05
 Hong Kong Senior Challenge Shield ( 2× )
 2004/05, 2011/12
 Hong Kong FA Cup ( 3× )
 2002/03, 2004/05, 2005/06
 HKFA League Cup ( 4× )
 2002/03, 2003/04, 2004/05, 2008/09

Umístění v jednotlivých sezonách 

Stručný přehled

Zdroj: 

 1994– : Hong Kong First Division League

Jednotlivé ročníky

Zdroj: 

Legenda: Z - zápasy, V - výhry, R - remízy, P - porážky, VG - vstřelené góly, OG - obdržené góly, +/- - rozdíl skóre, B - body, červené podbarvení - sestup, zelené podbarvení - postup, fialové podbarvení - reorganizace, změna skupiny či soutěže

Účast v asijských pohárech 

Zdroj:

Odkazy

Reference

Externí odkazy 
 Profil klubu, wildstat.ru 

Hongkongské fotbalové kluby
Fotbalové kluby založené v roce 1986